

Wydarzenia 

 Europa
 Marek Antoniusz zerwał porozumienie z Oktawianem

Zmarli 
 Sekstus Pompejusz, wódz rzymski (ur. 75 p.n.e.)